

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Świniarki – część miasta Piwniczna-Zdrój
 Świniarki – część miasta Szczyrk
 Świniarki – część wsi Szczutowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Górzno
 Świniarki – część wsi Kondraty w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Goraj
 Świniarki – część wsi Zaburze w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Radecznica
 Świniarki – część wsi Świniary w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Skwierzyna
 Świniarki – część wsi Kryg w woj. małopolskim, w pow. Gorlickim, w gminie Lipinki

Inne 
 Świniarki – szczyt w Beskidzie Sądeckim, w Paśmie Radziejowej